Fenella est un prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1927-2018), actrice anglaise
 (née en 1976), actrice australienne
Fenella Woolgar (né en 1969), actrice anglaise
 (c. 950-995), noble écossaise, assassine du roi Kenneth II

Patronyme

, communauté de l'Ontario

Fenella Beach, plage de l'île de Saint-Patrick

Voir aussi

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme